Naselja u Hrvatskoj:
 Gornji Kraljevec (Hrašćina), naselje u općini Hrašćina
 Gornji Kraljevec (Vratišinec), naselje u općini Vratišinec